Rix eller RIX kan syfta på:
 Rix, Jura – en kommun i departementet Jura i regionen Franche-Comté i östra Frankrike
 Rix, Nièvre – en kommun i departementet Nièvre i regionen Bourgogne i de centrala delarna av Frankrike
 Rix FM – ett nätverk av kommersiella radiostationer i Sverige
 Rix Telecom
 Rigas Internationella flygplats
 Den svenska Riksbankens betalningssystem RIX, för överföringar mellan olika banker.

Källor